Алебарда:
 Алебарда — древковое холодное оружие с комбинированным наконечником, состоящим из игольчатого (круглого или гранёного) копейного острия и клинка боевого топора с острым обухом, почти аналог русского бердыша.
 «Алебарда» — военная операция британского Королевского флота, проводившаяся с 25 по 27 сентября 1941 года.
 «Алебарда» — перспективный белорусский зенитно-ракетный комплекс на базе ЗРК «Печора-2БМ»

Примечания